Ryujo – corazzata della Marina imperiale giapponese 
 Ryujo – portaerei della Marina imperiale giapponese